Savesi – abitanti di Sava (Baronissi)
Savesi – abitanti di Sava (Italia)